Геннадий Алексеевич Короткин (род. 22 октября  1956 года, Городок, Витебская область, Белорусская ССР) — российский военачальник и государственный деятель, генерал-полковник (2003).

Биография 
На службе в Вооружённых Силах СССР с 1974 года. Окончил Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР (1978). Служил с 1978 года в Южной группе войск — командир взвода, роты танкового полка мотострелковой дивизии. С 1983 по 1987 годы служил в Одесском военном округе — командир роты, начальник штаба — заместитель командира батальона мотострелковой дивизии.

В 1991 году окончил Академию Революционных Вооружённых сил Республики Куба (по обмену). С 1991 года — начальник штаба — заместитель командира и командир отдельного механизированного полка в Забайкальском военном округе. С 1994 года командовал 239-й отдельной учебной бригадой Гражданской обороны в Уральском военном округе.

В 1995 году был переведён в МЧС России и назначен начальником Дальневосточного регионального центра МЧС России. С декабря 2001 по 2004 годы — заместитель Министра Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. С января 2005 года — директор Департамента оперативного управления МЧС России. Окончил Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 2008 года — руководитель «Федерального центра логистики» Росимущества. С 2015 года — председатель Совета директоров АО «ЦАСЭО», с 2016 — президент Национальной ассоциации спасательных и экологических организаций («НАСЭО»).

Академик Международной академии связи, член-корреспондент Российской инженерной Академии Наук.

Награды 
 орден «За военные заслуги»
 орден Почёта
 орден Дружбы
 медали
 Орден Антонио Масео (Куба)
 «Заслуженный спасатель Российской Федерации»
 Благодарность Президента Российской Федерации
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации

Примечания

Литература 
 
 Щёголев К. А. Кто есть кто в России. Исполнительная власть. Кто правит современной Россией. — М.: Астрель, АСТ, 2007. — ISBN 978-985-16-3595-1.

Выпускники Казанского высшего танкового командного училища
Выпускники Российской академии государственной службы
Генерал-полковники (Российская Федерация)
Персоналии:МЧС России
Заместители министров России